Le terme Rue Chauffour peut faire référence à :
 la rue Chauffour à Colmar
 la rue Chauffour à Étampes